Samper hace referencia a varios artículos:

Localidades en España 
 Samper (Huesca), provincia de Huesca;
 Samper de Calanda, provincia de Teruel;
 Samper del Salz, provincia de Zaragoza;

Personas 
 Adolfo Samper (1900-1991), caricaturista, pintor e historietista colombiano.
 Armando Samper (1920-2010), ingeniero agrónomo colombiano.
 Daniel Samper (desambiguación)
 Ernesto Samper Mendoza (¿?-1935), piloto de avión muerto en el accidente en que murió Carlos Gardel, y tío de Ernesto Samper.
 Ernesto Samper (1950-), presidente de Colombia de 1994 a 1998.
 Jesús Samper (1950-2015), empresario, dirigente deportivo y abogado español.
 José María Samper (1828-1888), humanista, literato, periodista y político colombiano.
 Miguel Samper (1825-1899), abogado, político y empresario colombiano.
 Ricardo Samper (1881-1938), abogado y político republicano español.
 Sergi Samper (1995), futbolista español.
 Juan Felipe Samper, músico colombiano.

Enlaces externos